Priestman ist der Familienname folgender Personen:

 Bev Priestman (* 1986), englische Fußballtrainerin 
 Brian Priestman (1927–2014), britischer Dirigent
 Keith Priestman (* ~1960), kanadischer Badmintonspieler
 Ken Priestman (* ~1958), kanadischer Badmintonspieler
 Richard Priestman (* 1955), britischer Bogenschütze

Siehe auch:
 John Priestman & Company, Werft mit Sitz in Southwick am Fluss Wear in North East England, Großbritannien